El término Geo puede referirse a:
 Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional de España.
 Órbita geoestacionaria, un tipo de órbita, abreviada GEO.
 GEO (revista), una revista de divulgación científica.
Geo (microformato), un formato de marcado de coordenadas geográficas.
 Geo (pintor), el nombre artístico del pintor francés Jean Geoffroy.
 Geo Meneses, una cantante mexicana.
Geo Global Jolly  una empresa de energía limpia y sustentable, perteneciente a KLUBO